Peša může znamenat:

místopisný název
 Peša, řeka v Rusku

příjmení osob
 Josef Ivan Peša (1915-1996), český katolický kněz, řeholník a politický vězeň
 Zdeněk Peša (* 1963), pedagog a  politik, starosta města Olešnice na Blanensku

podobné příjmení
 Pavel Pešata (* 1975), český hudebník, zpěvák a skladatel
 Zdeněk Pešat (1927-2010),  český literární vědec, historik a estetik